Last Night o The Last Night ("ultima notte" o "ieri notte" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema
 Last Night – film del 1998 diretto da Don McKellar
 Last Night - Morte nella notte (Against the Dark) – film del 2009 diretto da Richard Crudo
 Last Night – film del 2010 diretto da Massy Tadjedin

Musica
 Last Night – singolo dei Traveling Wilburys del 1988, dall'album Traveling Wilburys Vol. 1 
 Last Night – singolo degli Az Yet del 1996, dall'album Az Yet
 Last Night – album degli His Name Is Alive del 2002
 The Last Night – singolo degli Skillet del 2006, dall'album Comatose
 Last Night – singolo di Diddy del 2007
 Last Night – album di Moby del 2008
 Last Night – singolo dei Good Charlotte del 2001, dall'album Cardiology 
 Last Night – singolo di Ian Carey del 2011
 Last Night – singolo dei The Vamps del 2014